Sarris ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Sarris (1928–2012), US-amerikanischer Filmkritiker
 Emanuel Georg Sarris (1899–1971), griechischer Pädagoge, Tierpsychologe, Hundetrainer und Lektor für Neugriechische Sprache
 Georgios Sarris (* 1989), griechischer Fußballspieler
 Michalis Sarris (* 1946), zyprischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker, Finanzminister der Republik Zypern bis April 2013 
 Peter Sarris (* 1971), britischer Byzantinist
 Viktor Sarris (* 1939), deutscher Psychologe